Výraz ANA může znamenat:

 All Nippon Airways – japonská letecká společnost
 Athens News Agency – řecká zpravodajská agentura
 Australian National Airways – australská letecká společnost v 30., 40. a 50. letech 20. století